Blamberg ist der Ortsname von

 Blamberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Blamberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern